Jordi Rottier, een Vlaams acteur
 Antoine Rottier (1910-1992), Nederlands econoom
 Stephanie Rottier (geb. 1974), een Nederlandse tennisspeelster

 Rottier (Drôme), een gemeente in Frankrijk

Rottiers
 Ben Rottiers (geb. 1958), een Belgische acteur
 Bernard Rottiers (1771-1857), een Vlaams-Nederlandse militair 
 Chris Rottiers (geb. 1960), een Belgische atleet
 Jef Rottiers (1904-1985), een Belgische beiaardier
 Karel Rottiers (geb. 1948), een Belgische wielrenner
 Lucien Rottiers (geb. 1948), Belgisch atleet